Santo Estêvão de Briteiros é uma povoação portuguesa do município de Guimarães, com 2,84 km² de área e 1 292 habitantes (2011). Densidade: 436,5 hab/km².

Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Donim, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim com a sede em Briteiros Santo Estêvão.

Património 
 Citânia de Briteiros

População	
	

Antigas freguesias de Guimarães